Primera División 1986 (Argentinië)
 Primera División 1986 (Chili)
 Primera División 1986 (Mexico)
 Primera División 1986 (Paraguay)
 Primera División 1986 (Uruguay)
 Primera División 1985/86 - Spanje